Por Boonville pode estar à procura de:
Boonville (Carolina do Norte)
Boonville (Indiana)
Boonville (Missouri)

Ver também
Booneville

Desambiguação